Клубный чемпионат мира по футболу 2010 проходил в Абу-Даби, ОАЭ, с 8 декабря по 18 декабря 2010 года. Все клубы должны были представить окончательный список 23 футболистов до 29 ноября. Все игроки должны быть зарегистрированы с составом от 1 до 23, независимо от того под каким номером они играют во внутреннем чемпионате. В случае травмы одного из игроков из окончательного списка, он может быть заменен игроком из предварительного списка не менее чем за 24 часа до первого матча своей команды на турнире.

Составы команд

Аль-Вахда (Абу-Даби)

Интернасьонал

Интернационале 
Состав был объявлен 29 ноября.

Пачука

Соннам Ильхва Чхонма

ТП Мазембе

Хекари Юнайтед

Примечания

Ссылки 
 2010 FIFA Club World Cup Teams на FIFA.com 

2010